Az evezés eredetileg része volt már az 1896-os athéni olimpiai játékok programjának is, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradtak ezek a versenyszámok, de azóta minden játékokon megrendezték az evezős versenyeket.

A nők 1976 óta küzdhetnek ebben a sportágban az olimpiai érmekért.

Összesített éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2008-as olimpiával bezárólag 91 különböző lobogó alatt indult evezős a játékok során. Nincs köztük azonban egy nemzet sem, amely minden olimpián képviseltette volna magát ebben a sportágban.

Magyarország tizenkilenc alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményünket Levitzky Károly 1908-ban egypárevezősben elért 3., Ambrus Mariann 1976-ban egypárevezősben elért 6. helye és az 1968-as Melis Zoltán, Csermely József, Sarlós György, Melis Antal összeállítású kormányos nélküli négyes 2. helye jelenti.

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Sportágak a nyári olimpiai játékokon